Боведа () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-де-Лемос. Занимает площадь 91 км². Население — 1650 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Хиль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Луго
Муниципалитеты Луго